Saldeana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Saldeana (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Saldeana (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar